Экичу́йгывеемкай — река в России, на севере Дальнего Востока, протекает по территории Иультинского района Чукотского автономного округа. Длина реки 60 км.

Название в переводе с  — «маленькая речка, текущая с холодного хребта».

Берёт начало у подножия горы Тайфун (1025 м), впадает в Куэквунь.

Притоки: река Эттылян, ручьи Поворотный, Стремительный, Дор, Рогач.

В долине реки и её притоках открыто несколько россыпных месторождений золота.

Примечания

Топографические карты 
 
 
 
 

Притоки Кывэквына
Реки Иультинского района